Clarks Mills ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clarks Mills (Maine)
 Clarks Mills (New Jersey)
 Clarks Mills (New York)
 Clarks Mills (Pennsylvania)
 Clarks Mills (Wisconsin), im Manitowoc County